Muara Lawai (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Muara Lawai (Muara Enim), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing